Die Allam Marine British Open 2015 fanden vom 9. bis 17. Mai 2015 in Kingston upon Hull im Vereinigten Königreich statt. Austragungsorte waren die Airco Arena und die University of Hull. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Wertungskategorie World Series. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie World Series Platinum.

Titelverteidiger bei den Herren war Grégory Gaultier, bei den Damen Nicol David. Weltmeister Ramy Ashour sagte seine Teilnahme am 4. Mai 2015 verletzungsbedingt ab. Bei den Damen siegte im Finale Camille Serme gegen Laura Massaro mit 11:3, 11:5, 8:11 und 11:8. Dies war Sermes erster Titel bei einem World-Series-Turnier. Bei den Herren besiegte Mohamed Elshorbagy mit 11:9, 6:11, 5:11, 11:8 und 11:5 Titelverteidiger Gaultier und gewann somit seinen ersten Titel der British Open.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. In der Damenkonkurrenz traten ebenfalls 32 Spielerinnen an, von denen 16 gesetzt wurden. Von den übrigen 16 Plätzen waren acht für Qualifikantinnen vorgesehen. Per Wildcard erhielten Adrian Waller und Victoria Lust einen Startplatz im jeweiligen Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren und Damen jeweils 150.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2015
PSA World Tour 2014/15
WSA World Tour 2014/15
Squashturnier in Kingston upon Hull